Jincheng bezeichnet:

Städte und Gemeinden, davon

in der Volksrepublik China:
 die Stadt Jincheng (晋城市) in der chinesischen Provinz Shanxi
 die Großgemeinde Jincheng (晋城镇) im Kreis Jinning, Yunnan, siehe Jincheng (Jinning)
 die Großgemeinde Jincheng (金城镇) der Stadt Laizhou, Shandong, siehe Jincheng (Laizhou)
 die Großgemeinde Jincheng (晋城镇) im Kreis Xichong, Sichuan, siehe Jincheng (Xichong)
 die Großgemeinde Jincheng (金城镇) im Kreis Yilong, Sichuan, siehe Jincheng (Yilong)
 die Großgemeinde Jincheng (金城镇) im Kreis Ying, Shanxi, siehe Jincheng (Ying)
 die Gemeinde Jincheng (金城乡) im Kreis Bo’ai, Henan, siehe Jincheng (Bo’ai)
 die Gemeinde Jincheng (金城乡) im Kreis Kedong, Heilongjiang, siehe Jincheng (Kedong)
 die Gemeinde Jincheng (金城乡) im Stadtbezirk Shuangcheng der Stadt Harbin, Heilongjiang, siehe Jincheng (Shuangcheng)
 die Gemeinde Jincheng (金城乡) der Stadt Langzhong, Sichuan, siehe Jincheng (Langzhong)
 das Straßenviertel Jincheng (金城街道) im Stadtbezirk Acheng der Stadt Harbin, Heilongjiang, siehe Jincheng (Acheng)
 das Straßenviertel Jincheng (金城街道) der Stadt Hancheng, Shaanxi, siehe Jincheng (Hancheng)
 das Straßenviertel Jincheng (金城街道) der Stadt Linghai, Liaoning, siehe Jincheng (Linghai)
 das Straßenviertel Jincheng (金城街道) im Kreis Qi, Henan, siehe Jincheng (Qi)
 das Straßenviertel Jincheng (金城街道) im Stadtbezirk Rencheng der Stadt Jining, Shandong, siehe Jincheng (Rencheng)

in der Republik China:
 die Stadtgemeinde Jincheng (金城鎮) im Landkreis Kinmen, Republik China, siehe Jincheng (Kinmen)
Sonstiges:

 Jincheng Group, ein chinesisches Unternehmen